La presidentessa (La Présidente), commedia in tre atti di Maurice Hennequin e Pierre Veber, rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1912
La presidentessa, film diretto da Pietro Germi (1952)
La presidentessa, film diretto da Luciano Salce (1977)